Pellior (Pellia) är ett släkte av levermossor. Enligt Catalogue of Life ingår Pellior i familjen Pelliaceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Pelliaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladmossor